Ulica Bracka w Katowicach
 Ulica Bracka w Krakowie
 Ulica Bracka w Łodzi
 Ulica Bracka w Warszawie

Bracka